Second Presbyterian Church (Chicago)
 Second Presbyterian Church (Memphis)